Нисияма () — японская фамилия. Известные носители:
 Нисияма, Дайки (1990) — японский дзюдоист.
 Нисияма, Масаси (род. 1985) — японский дзюдоист.
 Нисияма Соин (1605—1682) — японский поэт, основатель поэтической школы Данрин.
 Нисияма, Сокити (1945—2005) — мэр Томаринского района Сахалинской области, этнический японец.
 Нисияма, Хидэтака (1928—2008) — известный японский мастер каратэ Сётокан.
  — японская софтболистка, олимпийская чемпионка.
  — японская бейсболистка.
 Нисияма Онсэн Кэюнкан — старейшая из существующих в мире гостиниц